Галиговце () — село, община в округе Стара Любовня, Прешовский край, Словакия. Расположен в северо-восточной части Словакии на северных склонах Спиской Магуры в долине Леснянского потока.

Впервые упоминается в 1338 году.

В селе есть римо-католический костел построенный  1897 году.

Население 
В селе проживает 668 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения — 2001 год):
 словаки —  99,85%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 98,54%
 греко-католики — 0,88%
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 0,59%

В селе живут гурали, которые кроме словацкого языка до сих пор разговаривают и горальським наречием, которое является составной частью малопольских диалектов польского языка, но не идентифицируют себя как поляки.

Примечания

Ссылки 
 данные про село на сайті www.e-obce.sk
 данные про национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии